Time puede referirse a:

Televisión 
 Time es una serie de televisión surcoreana transmitida en el 2018.

Cine 
 Time, película de Kim Ki-duk;
 In Time, película dirigida por Andrew Niccol;

Música 
 «Time», canción de Pink Floyd del álbum The Dark Side of the Moon;
 «Time», canción de O.Torvald;
 Time, álbum de la banda cristiana Third Day;
 Time, álbum de Mercyful Fate;
 Time, álbum de la banda británica Electric Light Orchestra;

Medios de comunicación 
 Time, revista estadounidense;
Time, Inc, extinta compañía estadounidense, productora de dicha revista;
Time Warner, conglomerado al que pertenecía dicha compañía;
El Time fue el primer periódico de la isla de La Palma impulsado en 1863 y que fue publicado hasta 1870 en diversas épocas;

Geografía

Divisiones administrativas 
Time, Illinois, Estados Unidos;
Time, municipio en Jæren, provincia de Rogaland, Noruega;
El Time (Tijarafe isla de La Palma - Canarias - España). Mirador situado en el término municipal de Tijarafe; o
El Time (Puerto del Rosario isla de Fuerteventura - Canarias - España).